Mit Kabinett Golda Meir werden mehrere Regierungen in Israel bezeichnet:
Kabinett Golda Meir I (1969–1969) – (14. isr. Regierung)
Kabinett Golda Meir II (1969–1974) – (15. isr. Regierung)
Kabinett Golda Meir III (1974–1974) – (16. isr. Regierung)